

Cinema
The Border Legion – film statunitense del 1918 diretto da T. Hayes Hunter.
The Border Legion – film statunitense del 1924 diretto da William K. Howard.
The Border Legion – film statunitense del 1930 diretto da Otto Brower e Edwin H. Knopf.
The Border Legion – film statunitense del 1940 diretto da Joseph Kane.

Letteratura
The Border Legion – romanzo western del 1916 di Zane Grey.